Fier-à-bras peut désigner :

Un fier-à-bras, une personne imposant physiquement sa présence de manière intimidante,
Fierabras, une chanson de geste anonyme française